Domaće govedo (mužjak)
 Bik (zviježđe) (lat. Taurus), zviježđe
 Bik (praznina), praznina  u zviježđu Bika
 Bik (znak) (lat. Taurus), astrološki znak
 Bik (rijeka), rijeka u Moldovi, desna pritoka Dnjestra.